Bliznatsi kan syfta på:

Bulgarien 

 Bliznatsi, Varna, 
 Bliznatsi (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Chitrino,